Шаньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Шаньи (Арденны) — в департаменте Арденны.
 Шаньи (Сона и Луара) — в департаменте Сона и Луара.